Eutímio I de Constantinopla — patriarca de Constantinopla entre 907 e 912
 Eutímio I de Jerusalém — patriarca de Jerusalém entre 1070 e 1084

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história